ВО — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Всеукраїнське об'єднання — всеукраїнське об'єднання, одна з назв громадських організацій в Україні
 Військовий округ
 Васильєвський острів

Див. також 
 Во (значення)
 в.о. — абревіатура для позначення виконувача обов'язків, відповідає латинському ad interim